

Patronyme 

 Auguste Ley (1873-1956), médecin psychiatre belge
 David Ley (), géographe britannique
 Hans-Henrik Ley (1923-2014), compositeur et parolier danois
 Jozef De Ley (1879-1945), homme politique belge catholique
 Kem Ley (1970–2016), chroniqueur et activiste politique cambodgien
 Madeleine Ley (1901-1981), femme de lettres belge
 Rick Ley (né en 1948), joueur de hockey sur glace professionnel canadien
 Robert Ley (1890-1945), homme politique nazi allemand
 Steven Ley (né en 1945), professeur de chimie organique à l'université de Cambridge
 Willy Ley (1906-1969), auteur scientifique américain d'origine allemande

Autre 
 Ley, une commune française située dans le département de la Moselle.
 Ley Lines, un film japonais de 1999
 Le golfe de Ley se situe en Allemagne
 La chapelle de Ley se situe en Haute-Savoie
 Le Robert Ley : un paquebot allemand lancé en 1938